Wesner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Wesner (* 1972), US-amerikanische Unternehmerin und Diplomatin
 Nicole Wesner (* 1977), deutsche Boxerin
 Roland Wesner (1940–1987), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wesener
 Wessner